Okęcie – osiedle w Warszawie leżące na terenie dzielnicy Włochy
 Port Lotniczy Warszawa-Okęcie, od roku 2010 pod nazwą Lotnisko Chopina – port lotniczy w Warszawie położony w dzielnicy Włochy (Osiedle Okęcie)
 Okęcie Warszawa – piłkarski klub sportowy w Warszawie, położony w dzielnicy Włochy (Osiedle Okęcie)
 Warszawa Okęcie – stacja kolejowa w Warszawie, w dzielnicy Ursynów
 gmina Okęcie – dawna gmina wiejska, istniejąca w latach 1939–1951
 Dworzec autobusowy „Okęcie” w Sanoku